Suchenthal, auch Suchental, ist der deutsche Name mehrerer Orte in Tschechien:

Suchdol nad Lužnicí, Stadt im Okres Jindřichův Hradec
Suchdol, Ortsteil von Bujanov, Okres Český Krumlov
Suchdol, Ortsteil von Kunžak, Okres Jindřichův Hradec

siehe auch: Suchodół, Suchodol, Suchý Důl (Begriffsklärung), Suchdol